Vila kan som auktorsförkortning betyda:

 Roger Vila
 Jordi Vila

Robotskapade auktorsförkortningar